Der Unartige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

 Albrecht der Unartige (1240–1314/15), Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen, siehe Albrecht II. (Meißen)
 Heinrich der Unartige (1846–1902), Fürst des Fürstentums Reuß älterer Linie, siehe Heinrich XXII. (Reuß-Greiz)